Haggarty ist der Familienname folgender Personen:

Ben Haggarty (* 1958), britischer Erzähler
James Haggarty (1914–1998), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Haggerty
 Hagerty